Trzęsienie ziemi w Turcji w 1939 r.
 Trzęsienie ziemi w Turcji w 1999 r.
 Trzęsienie ziemi w Turcji w 2023 r.